Пригородная волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Опочецком районе Псковской области России.

Административный центр — город Опочка (до января 2006 года — деревня Петровское).

География 
Территория волости граничит в северной части с городом (городским поселением) Опочка и с Варыгинской волостью, на севере-востоке — с Болгатовской волостью, на востоке — с Глубоковской волостью Опочецкого района, на юге — с Себежским районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Гарь или Загарье (1,2 кв.км), Долгое (0,9 кв.км), Ровняжское или Ровнягское (0,7 кв.км), Кониновское (0,5 кв.км), Чертино (0,4 кв.км), Круглое (0,3 кв.км) и др.

Население 

Суммарная численность населения Пригородной и Макушинской волостей, объединённых в новообразованную Пригородную волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2356 человек.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 118 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Пригородный сельсовет был превращён в Пригородную волость с центром в деревне Петровское.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Пригородная волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Опочецкий район со статусом муниципального района, при этом административный центр волости был перенесён из деревни Петровское в город Опочка; помимо этого в состав Макушинской волости была включена территория упраздненных Ладыгинской (с центром в д. Ладыгино) и Петровской (с центром в д. Макушино) волостей.

С января 1995 до апреля 2015 года в состав Пригородной волости входило 57 деревень: Брюшково, Кишкино, Галуха, Погорельцево, Ляпуны, Мартиново, Горбово, Рублёвка, Пружки, Роги, Пикали, Мелехово, Спрыгали, Юхново, Волково, Скурдино, Соколово, Кудка, Меньшиково, Посадниково, Манушкино, Гребени, Петровское, Песчивка, Разувайка, Исаки, Павлихино, Звягино, Мололово, Сенютино, Гнидино, Пашкино, Астахново, Матюши, Фронино, Шильское, Языково, Васьково, Копотиловка, Михейково, Вересенец, Заверняйка, Жевлаки, Виселки, Швецово, Шкелево, Екимцево, Ермолово, Ковыряево, Рубаново, Кониново, Бахарево, Кареселка, Литвиново, Ястребово, Ракитино, Лемешиха.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Пригородной волости 11 апреля 2015 года была включена территория упразднённой Макушинской волости.

Примечания 

Муниципальные образования Опочецкого района
Сельские поселения Псковской области